

Плахти — село в гміні Пйонкі Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Плахти — село в гміні Лінево Косьцерського повіту Поморського воєводства